Sdu steht für:
 Sdu, niederländisches Verlagshaus und Dienstleistungsunternehmen

SDU steht als Abkürzung für:
 Flughafen Rio de Janeiro-Santos Dumont, ein Flughafen von Rio de Janeiro, Brasilien, als IATA-Flughafencode
 Service Data Unit, Datenpakete bei Netzwerkverkehr
 Sozialdemokratische Union, mehrere europäische Parteien
 Soziale Demokratische Union, eine ehemalige deutsche Partei
 Special Detective Unit
 Süddänische Universität, ein dänischer Universitätsverbund
 Surveillance Detection Unit, eine US-amerikanische geheimdienstliche Organisation
 Sverigedemokratisk Ungdom, eine schwedische Jugendorganisation
  Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, SdU, Dänische Jugendorganisationen in Südschleswig

SDU